Osoby o tym nazwisku:
 Darja Dmitrijewa – rosyjska piłkarka ręczna
 Jewgienija Dmitrijewa – rosyjska panczenistka
 Larisa Dmitrijeva – litewska nauczycielka, samorządowiec i działaczka polityczna